Валеран (Вальрам, Галеран) I Удо (; д/н —1081/1082) — перший граф Лімбургу в 1065—1081/1082 роках, п'ятий граф Арлону у 1052—1082 роках (як Вальрам II).

Точне походження не відоме. Втім припускають, що був сином Вальрама I,  графа Арлону, і Адельгейди, доньки Теодоріха I, герцога Верхньої Лотарингії. Архієпископ Ебергард Трірський в акті, датованому 1052 роком, згадує пожертвування графа Вальрама Арлонського та його дружини Адельгейди, а в акті, датованому 1053 роком, згадує про пожертвування їх синів, Вальрама і Фулька.

Після смерті батька разом з братом Фульком успадкував графство Арлон. Пізніше завдяки шлюбу з Юттою, дочкою Фрідріха I, герцога Нижньої Лотарингії, успадкував графство Ленгау (частину єпископства Льєж), яке 1062 року стало ядром графства Лімбург, а також фогтство абатства Сен-Тронд. Проте в акті монастиря Св. Альберта в Ахені, датованому 1061 роком, графом Лімбурга згадується граф Удо, який називається спадкоємцем Фрідріха. Цьому повідомленню суперечить «Хроніка» Альберіка де Труа-Фонтен, який вказує, що графство Лімбург було створено Вальрамом. Для пояснення цього історик Ернст, який написав XIX столітті «Історію Лімбурга», після детального огляду джерел висунув версію, за якою граф Удо та граф Вальрам — одна й та сама особа. 

Про правління Вальрама відомо обмаль. Згідно з Альберіком де Труа, Вальрам побудував замок Лімбург (спотворена назву Ленбург, що походить від володіння Ленгау), який дав назву графству. 1078 року після смерті брата став одноосібним власником графства Арлон. Після його смерті 1081 або 1082 року Лімбург і Арлон отримав син Генріх I.

Примітки

Джерела 
 Kupper, Jean-Louis (2007), "Les origines du duché de Limbourg-sur-Vesdre", Revue belge de Philologie et d'Histoire Année, 85 (3–4): 609–637
 Loud, Graham A.; Schenk, Jochen, eds. (2017). The Origins of the German Principalities, 1100-1350: Essays by German Historians. Routled
графи Лімбурга
Лімбурзький дім